Fehér Sándor (1882–1950-es évek) író
 Fehér Sándor (1926–?) biokertész
 Fehér Sándor (1943) labdarúgó
 Fehér Sándor (1967) egyetemi oktató, író (Alexander Fehér)
 Fehér Sándor (1974–2012) hegedűművész
 Fehér Sándor MEASZ-elnökségi tag